John Wodehouse – brytyjski szlachcic i polityk, Kanclerz Księstwa Lancaster
 John Wodehouse (1669–1754) – brytyjski szlachcic i polityk, 4. baronet Wodehouse of Wilberhall
 John Wodehouse (1741–1834) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. baron Kimberley
 John Wodehouse (1770–1846) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. baron Kimberley
 John Wodehouse (1826–1902) – brytyjski arystokrata i polityk, minister w kilku rządach, 1. hrabia Kimberley
 John Wodehouse (1848–1932) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. hrabia Kimberley
 John Wodehouse (1883–1941) – brytyjski arystokrata i polityk, zawodnik polo, medalista olimpijski, 3. hrabia Kimberley
 John Wodehouse (1924–2002) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. hrabia Kimberley
 John Wodehouse (ur. 1951) – brytyjski arystokrata i polityk, 5. hrabia Kimberley

Zobacz też